V92 ou V.92  peut faire référence à :
 Noyade et submersion durant un transport par eau, sans accident de bateau, d’après la classification internationale des maladies ;
 V.92, un standard de modems téléphoniques.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres